

Geografia 
 Chievo – frazione di Verona, in Italia
 Chievo o Kijevo – comune della Croazia

Sport 
 Associazione Calcio ChievoVerona – società calcistica italiana con sede nell'omonima frazione di Verona

Storia 
 Forte Chievo – fortificazione austro-ungarica nei pressi dell'omonima frazione di Verona